Arona (Illes Canàries), un municipi de l'illa de Tenerife, a la província de Santa Cruz de Tenerife, a les illes Canàries.
 Arona (Itàlia), un municipi italià, a la regió del Piemont i a la província de Novara.
 Arona (Pennsilvània), una població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània.
 Arona (Alier), municipi francès al departament de l'Alier i a la regió d'Alvèrnia
 SEAT Arona